El Garrobillo de Águilas, es un pequeño trozo de la localidad de El Garrobillo, actual pedanía de Lorca, perteneciente al municipio de Águilas en la Región de Murcia, España. Dentro de la administraccion de la pedanía de Cope. Cuenta con una población dispersa y unos 48 hab.
Se encuentra en pleno parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Es una zona de huerta e invernaderos.

Pedanías de Águilas
Localidades de la Región de Murcia